Lake Hamilton (Arkansas)
 Lake Hamilton (Floride)

Voir aussi 

 Lac Hamilton et lac Catherine dans l'Arkansas.

Homonymie de localités aux États-Unis